Comitatul Long (în original, Long County) este un nume din arealul limbii chineze sau al limbii engleze putând fi numele a mai multe elemente geografice și a două comitate, unul din Republica Populară Chineză și unul din Statele Unite ale Americii,

China (Republica Populară Chineză) 

 Comitatul Long este un comitat din prefectura Baoji, provincia Shaanxi, China.

Comitat din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Long, statul  (Formate GA -- Categorie și format)

Vezi și 

 Long (dezambiguizare)
 Long (nume)
 Long Point, Ontario

Dezambiguizare
Nume proprii